Па́йнвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
 Пайнвилл — городок в Арканзасе.
 Пайнвилл — городок в Западной Виргинии.
  — город в Кентукки.
  — город в Луизиане.
  — город в Миссури.
  — городок в Северной Каролине.

См. также 
 Пайн
 Пайквилл
 Пайнтаун
 Пайн-Сити